Lode kan syfta på:
Lode (ätt) – en uradlig ätt från Tyskland, introducerad på Sveriges Riddarhus 1630, senare betecknad som Lode från Livland,

Geografi

Estland
 Lode – tyskt namn för den estländska orten och slottet Koluvere.

Italien 

 Lodè, kommun, Sardinien, Provincia di Nuoro,

Storbritannien 

 Lode, Cambridgeshire, ort i England, 

Robotskapade Italienförgreningar